Рудольф Грушинский (; , Нова Вчелнице — , Прага) — известный чешский актёр.

Биография 
Представитель династии знаменитых актёров. Родился буквально на сцене, в театре после спектакля, где его мать Гермина Червичкова выступала с танцевальным номером. Детство провёл в поездках по стране со своей артистической семьёй, позже обосновавшейся в Праге.

Учился в средней школе, которую не окончил, так как был исключён. Готовил себя к профессии адвоката, но в итоге стал актёром. Первым местом профессиональной работы стал театр «Урания» (1935). С этого же времени начал сниматься в кино. Первоначально это были роли студентов или молодых влюблённых.

В послевоенные годы пробовал себя в качестве режиссёра и сценариста, играл в различных городских пражских театрах. По приглашению Отомара Крейца с 1960 года актёр Национального театра.

Советскому зрителю известен по ролям Йозефа Швейка в чешском кинофильме 1957 года «Бравый солдат Швейк» и Йозефа Страшлипки в совместной ленте 1962 года «Большая дорога».

После подписания манифеста «2000 слов» в 1968 году попал в чёрный список. В 1976 году снялся в главной роли в фильме Франтишека Влачила «Дым картофельной ботвы». В следующем году снялся в фантастической комедии Ольдржиха Липского «Адела ещё не ужинала» (по некоторым данным, получил роль благодаря заступничеству давнего партнера по «Швейку» Милоша Копецкого). После возвращения в профессию успешно снимается в нескольких фильмах у режиссёра Иржи Менцеля. Со сменой государственного строя в 1989 году избирается в федеральное собрание Чехословацкой Республики (позднее ЧСФР) от Гражданского форума. Разочаровавшись, ушёл из политики, после двух лет общественной деятельности.

Семья 
 Женат с 1945 года.
 Двое сыновей — Рудольф (род. 1946) и Ян (род. 1955) — оба актёры.

Избранная фильмография 

 1939 — Cesta do hlubin študákovy duše
  — Ночной мотылёк / Nocní motýl — Михаил Лари, студент
  — Турбина / Turbina — Богумил (Боня), сын Уллика
 1954 — Представление состоится! / Cirkus bude! — Блага, сотрудник министерства земледелия
  — Ян Гус / Jan Hus — сын мэра
  — Ян Жижка / Jan Žižka
 1956 — Бравый солдат Швейк / Dobrý voják Švejk — Йозеф Швейк
 1956 — Против всех / Proti všem — Кршиштян из Прахатиц
 1957 — Швейк на фронте / Poslušně hlásím — Йозеф Швейк
  — Школа отцов / Škola otců — пьяница Млхоч
  — Звезда едет на юг / Hvězda jede na jih — дирижёр джазового оркестра
 1959 — Где чёрту не под силу / Kam cert nemuze — Вагнер
 1960 — Высший принцип / Vyšší princip
 1961 — Ночной гость / Noční host — Вальтер Хупперт, немецкий бизнесмен
 1962 — Анечка идёт в школу / Anicka jde do skoly — отец Анечки
 1962 — Барон Мюнхгаузен / Baron Prašil — турецкий султан 1962 — Большая дорога / Velká cesta — Йозеф Страшлипка / Йозеф Швейк 1966 — Убийца прячет лицо — Калас 1967 — Убийство по-чешски / Vražda po česku — Франтишек Покорны 1967 — Капризное лето / Rozmarné léto — Антонин 1968 — Сжигатель трупов / Spalovač mrtvol —  Карел Копфкингл 1969 — Жаворонки на нитке / Skřivánci na niti — управляющий 1970 — По следам крови / Po stopách krve — майор ВБ Калас 1971 — / Obavy komisare Maigreta  — комиссар Юлиан Майгрет 1972 — Оазис (фильм) / Oáza — капрал «Барон» 1976 — Дым картофельной ботвы / Dým bramborové natě — доктор Мелузин 1977 — Адела ещё не ужинала / Adéla ještě nevečeřela — комиссар Ледвина 1978 — Шаровая молния / Kulový blesk — доктор Радоста 1978 — Великолепные мужчины с кинокамерами / Báječní muži s klikou 1979 — Lásky mezi kapkami deště 1980 — В старые добрые времена / Postřižiny — доктор Грунторад 1981 — Pozor, vizita! 1981 — Тайна Карпатского замка / Tajemství hradu v Karpatech — профессор Орфанчик 1983 — Праздник подснежников / Slavnosti sněženek — Франц
 1983 — Три ветерана / Tři veteráni — Панкрац
 1984 — Rozpuštěný a vypuštěný 1985 — Деревенька моя центральная / Vesničko má středisková — доктор Скружный 1986 — Смерть прекрасных косуль / Smrt krásných srnců — Просек 1987 — Пугало из чердачного окна / Strasidla z vikýre — дедушка 1989 — Конец старых времён / Konec starych casu — Якуб Лхота 1989 — Европа танцевала вальс / Evropa tančila valčík — император Франц-Иосиф I 1991 — Начальная школа / Obecná škola — директор школы 1991 — Опера нищих / Zebrácká opera — Локит 1992 — Спрут 6 / La piovra 6 — L’ultimo segreto — Стефан Литвак/лейтенант Кириу
 1992 — Chobotnice

Литература 
 Miloš Fikejz: Český film. Herci a herečky/1. A-K. Prague: Libri, 2006. ISBN 80-7277-332-1

Ссылки 
 
 
 Биография, литература и фильмография актёра

Персоналии по алфавиту
Актёры Чехии
Актёры XX века
Народные артисты Чехословакии
Театральные режиссёры Чехии
Преподаватели Академии музыкального искусства (Прага)